Повели́тель мух:
 Повелитель мух () — дебютный роман английского писателя Уильяма Голдинга (1954).
 Повелитель мух — спектакль Академического Малого Драматического театра.
 Вельзевул ( — Бааль-Зевув, «повелитель мух») в христианских представлениях — один из злых духов.

Фильмы 
 Повелитель мух — фильм Питера Брука 1963 года.
 Повелитель мух — фильм Гарри Хука 1990 года.
 Повелитель мух — 5-й эпизод 9-го сезона сериала «Секретные материалы».

См. также 
 Lord of the Flies — двадцать девятый сингл британской хеви-метал-группы Iron Maiden.
 Lord of the Flies — четвёртый студийный альбом британской готической группы Nosferatu.